w muzyce
albumy:
 XXX – album zespołu 1984 z 2015 roku
 XXX – album zespołu Asia z 2012 roku
 XXX – album zespołu Boys z 2010 roku
 XXX – album zespołu Deriglasoff z 2014 roku
 XXX – album zespołu Perfect z 2010 roku
 XXX – album zespołu ZZ Top z 1999 roku
piosenki:
 „XXX” – singel Dody z jej drugiego albumu studyjnego 7 pokus głównych

 w kinematografii
 xXx – amerykański film sensacyjny z 2002 roku
 XXX – popularne określenie pornografii

 w informatyce i kulturze Internetu
 xxx – skrót zamieszczany na końcu listu, oznaczający pocałunki
 .xxx − domena najwyższego poziomu przeznaczona dla stron pornograficznych

 inne
 trisomia X (zespół XXX) – choroba genetyczna kobiet